Аска́р Уза́кпаевич Ма́мин (; род. ; Целиноград, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный и политический деятель. Премьер-министр Казахстана  (25 февраля 2019 — 5 января 2022).

Занимал должности акима города Астаны, а также министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005—2006), первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан (2016—2019) и премьер-министра Республики Казахстан (2019—2022).

Биография 
Аскар Мамин родился в 1965 году. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности инженер-строитель, экономист. Происходит из рода канжыгалы племени аргын.

Трудовую деятельность начал монтажником треста «Целинтяжстрой».

1991—1993 гг. — заместитель генерального директора Союза инновационных предприятий.

1993—1996 гг. — генеральный директор СП «Интер-Ишим».

С 1996 по 2008 — первый заместитель акима города Астаны, вице-министр транспорта и коммуникаций, первый вице-министр индустрии и торговли, министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, аким города Астаны.

С апреля 2008 года по 9 сентября 2016 года президент АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». С cентября 2016 года председатель совета директоров «АО Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы».

9 сентября 2016 года назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан в правительстве Бакытжана Сагинтаева.

8 января 2018 года первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин вошёл в совет директоров национальной компании Kazakh Tourism.

21 февраля 2019 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан.

25 февраля 2019 года назначен на пост премьер-министра Республики Казахстан.

29 мая 2019 года Совет Евразийского банка развития избрал Аскара Мамина председателем совета ЕАБР.

5 января 2022 года на фоне массовых протестов Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства Республики Казахстан, назначив и.о. премьера Алихана Смаилова.

Награды 
Награды Казахстана

Награды иностранных государств

Награды иностранных организаций

Галерея

Примечания

Ссылки 

Премьер-министры Казахстана
Министры транспорта и коммуникаций Казахстана
Акимы Астаны
Члены политического совета партии «Аманат»
Государственные деятели Казахстана
Политики по алфавиту
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Выпускники Евразийского национального университета
Премьер-министры, вступившие в должность в 2019 году